Олекса́ндр Анто́нович Кшеві́цький ( — ) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєпис 
Народився 1988 року в селі Радісне Красилівського району (Хмельницька область), закінчив Радісненську ЗОШ. Від 2005 року навчався у Красилівському професійно-технічному ліцеї, протягом 2006–2007 років проходив службу у лавах ЗСУ. Демобілізувавшись, проживав і працював у рідному селі.

У квітні 2015 року мобілізований; після навчання на Яворівському полігоні призваний до лав ЗСУ. З червня 2015-го брав участь в бойових діях; старший солдат 24-ї окремої механізованої бригади. 

7 лютого 2016 року зазнав важких поранень внаслідок підриву на вибуховому пристрої з «розтяжкою» неподалік селища Трьохізбенка. Помер того ж дня у шпиталі міста Сєвєродонецьк.

12 лютого 2016-го похований в селі Радісне Красилівського району.

Нагороди та вшанування 
 На фасаді Радісненської ЗОШ встановлено меморіальну дошку честі Олександра Кшевіцького.

Джерела 
 Красилівська РДА
 Книга пам'яті 

Уродженці Красилівського району
Поховані в Красилівському районі